Nikodém může být:

 Nikodém – biblická postava
 Nikodémovo evangelium – biblický apokryf

příjmení osob
 Artur Nikodem (1870–1940) – rakouský malíř a fotograf
 Alfred Nikodém (1864–1949) – český zlatník a sportovec, běžec, jezdec a plavec, zakladatel zimního otužování
 Bedřich Nikodém (1909–1970) – český skladatel, písničkář, textař a redaktor
 Václav Nikodém (1917–??) – český a československý politik KSČ
 Viktor Nikodém (1885–1958) – český legionář, malíř a výtvarný kritik, syn Viléma
 Vilém Nikodém (1852–1930) – český spisovatel, archivář a kronikář, otec Viktora

Související články 
 Nikodým

Rozcestníky - příjmení